Csehország
 České Budějovice, település a Dél-csehországi kerületben, a České Budějovice-i járás székhelye
 Moravské Budějovice, település a Vysočina kerület Třebíči járásában